Instinct:

 Instinct — компьютерная игра, научно-фантастический шутер от первого лица.
 Instinct — студийный альбом американского певца Игги Попа.
 Instinct Records — нью-йоркский музыкальный лейбл, основанный в 1989 году Джаредом Хоффманом.